Der Begriff Wallaroo bezeichnet:
 das Bergkänguru
 den Ort Wallaroo (South Australia)
 HMS Wallaroo ex Persian, einen Geschützten Kreuzer 3. Klasse  der Auxiliary Squadron der Australia Station